Benjamin Lumley, directeur d'opéra britannique (1811 - 1875).
 Brian Lumley, écrivain anglais (né en 1937).
 Joanna Lumley, actrice anglaise (née en 1946).
 John Lumley, baron anglais (1533-1609).

Voir aussi 
Henry de Lumley (né en 1934), préhistorien français, époux de Marie-Antoinette de Lumley (née Woodyear).
Marie-Antoinette de Lumley-Woodyear (née en 1934), préhistorienne française, épouse de Henry de Lumley.